Acensión Carbajal fue un hacendado y político peruano. 

Fue elegido diputado suplente por la provincia de Calca en 1901 durante los primeros gobiernos de Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, Serapio Calderón, José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía en la República Aristocrática y reelecto en 1907 como diputado titular y reelecto en 1913.

Referencias 

Diputados de Perú 1901-1906
Diputados de Perú 1907-1912
Diputados de Perú 1913-1918
Diputados por Cuzco